Soenke ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Soenke (1907–1983), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Sönke